Premier-Juin ou I(er)-Juin ou 1(er)-Juin, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, par référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les principaux événements commémorés sont :

Suisse, le  : Débarquement des troupes confédérées au Port-Noir, dans la commune et le canton de Genève, .

Tunisie,  le  : Retour de Habib Bourguiba à Tunis et ancienne fête de la victoire.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :

 En espagnol, « 1 de Junio » ou « 1° de Junio »  ou « Primero de Junio »
 Au Mexique : événements non connus
 (Calle) Primero de Junio, à Puerto Vallarta, dans l'État de Jalisco.

Notes et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Odonymes en français dont le quantième est en lettres

Odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
Homonymie de toponyme
01